Check Your Head () — третий студийный альбом американской хип-хоп-группы Beastie Boys, был издан 21 апреля 1992 года на лейбле Capitol Records. Лонгплей был записан на студии G-son Studios, Этуотер Вилладж, Калифорния, в 2009 году он был переиздан в виде двухдискового издания с дополнительными 16 треками бонусов и раритетов.

В книге Брайана Коулмана Check the Technique участники группы, а также продюсер альбома — Марио Кальдато-младший подробно описали процесс создания каждой песни этой пластинки.

Список композиций 
Все песни написаны Майклом Даймондом, Адамом Хоровицом и Адамом Яухом, за исключением отмеченных.

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 ''''
 
 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 1992 года
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы Beastie Boys
Альбомы рэп-рока
Альбомы рэпкора
Альбомы альтернативного рока
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Capitol Records